Las relaciones sociales de poder son una multitud de interacciones, reguladas por normas sociales, entre dos o más personas. Se piensa en el poder no como un objeto que alguien posee y otros desposeen o que esté localizado en los aparatos del Estado sino desde una perspectiva relacional con una trama más compleja. Se desprende de la concepción jurídica del mismo, observando que no son las instancias globales las que explican la dominación de la vida de las personas sino que son las relaciones múltiples, mínimas, locales de la vida cotidiana las que permiten el funcionamiento de los poderes macrosociales. Al igual que Agnes Heller y los teóricos de la Sociología de la vida cotidiana, realiza una crítica profunda a la sociedad y al statuquo vigente problematizando instituciones, estereotipos y formas de pensar, hacer y sentir de las personas y la misma construcción de la subjetividad y de las formas de saber y verdades instituidas y pensadas como inmutables (la unidimensionalización de la mujer como mujer-madre o la heteronormatividad, como ejemplos de dicho momento sociohistórico).

Véase también 

 Foucault

Referencias 
 Relaciones de poder son “el modo en que ciertas acciones pueden estructurar el campo de otras acciones posibles”. FOUCAULT, Michel. (1998) Historia de la sexualidad. (Vol. 1)

Enlaces externos 
 Relaciones sociales y poder, por Sergio Labourdette

Términos sociológicos
Sociología política
Poder (ciencias sociales)